Boti steht für:
 Boti (Insel), indonesische Insel bei Roti
 Boti (Kie), Dorf im indonesischen Distrikt Kie in Westtimor
 Boti (Ghana), Ort in der Eastern Region von Ghana (siehe auch Boti Falls)

Siehe auch:
 Botti
 Boty

Personen: